Large peut référer à :

Patronyme 

 Josaphat-Robert Large (1942-2017), poète et romancier haïtien.
 Marc Large (1973-), dessinateur français.

Nom commun 
 Large, adjectif qui qualifie un objet ou un être en fonction de sa largeur, au sens propre ou figuré. 
 Large, en vocabulaire maritime, s'oppose aux eaux côtières.
Patronyme français
Patronyme haïtien